Levi è il terzo figlio del patriarca biblico Giacobbe e di Lia, capostipite della tribù israelitica dei Leviti. I sacerdoti, dediti all'officio del culto di JHWH, potevano appartenere solo a questa tribù.

Storia 
Secondo la tradizione Giacobbe offrì suo figlio Levi come tributo a Dio, e Levi fu portato in cielo dall'angelo Michele. Là Dio lo benedisse e gli disse che i suoi discendenti sarebbero stati prescelti per essere i ministri di Dio sulla terra come gli angeli sono i ministri di Dio in cielo.

Levi fu coinvolto con suo fratello Simeone nella violenta vendetta contro i Sichemiti per lo stupro di sua sorella Dina.

La sua tendenza allo zelo per Dio fu ereditata dal suo discendente nella linea sacerdotale Pinechas.

Albero genealogico

Voci correlate 
Aronne e Mosè
Kohen Gadol e Cohanim
Tribù di Levi
Miriam e Re David
Dodici tribù di Israele

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Patriarchi (Bibbia)